código (ISO 3166-1) para Nova Zelândia (Aotearoa)
NZ$
.nz

Desambiguações de siglas